Kaptein (Duits) of kaptyn (Afrikaans), aanvoerder in Namibië
 Kaptein (bromfiets), Nederlands merk

Personen
 Jan Kaptein, Nederlands ondernemer